Dr. Carles Benedí González (Barcelona, 1958) es un botánico español. Es profesor titular de la Universidad de Barcelona.

Algunas publicaciones 
 . La semipresencialidad como respuesta a los nuevos retos de la universidad. La visión de las universidades de la Xarxa Vives. Ed. digital, PDF ISBN 978-84-9921-519-8

 Conspectus of Helichrysum Mill. sect. Stoechadina (DC.) Gren. and Godr.(Asteraceae, Gnaphalieae) (2007)

 Conspectus of Helichrysum Mill. sect. Stoechadina (DC.) Gren. &amp;amp;amp;amp; Godr.(Asteraceae, Gnaphalieae) (2007)

 Ajustes en tres endemismos de Verbascum L. (2006)

 Notulae taxinomicae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae in opus (2003)

 Notulae Taxinomicae, Chorologicae, Nomenclaturales, Bibliographicae Aut Philologicae In Opus (1998)

 Notes taxonòmiques, nomenclaturals i corològiques de les espècies de Verbascum L. (Scrophulaeiaceae) a Mallorca (1989)

Referencias

Enlaces externos 
 
 Bibliografía del autor en ResearchGate

Botánicos de España del siglo XXI
Profesores de la Universidad de Barcelona
Escritores en inglés del siglo XXI
Escritores en catalán del siglo XXI
Plantas descritas por Benedí
Nacidos en Barcelona